Бояринцев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Бояринцев, Владимир Сергеевич (1921—2007) — Герой Советского Союза.
 Бояринцев, Денис Константинович (род. 1978) — российский футболист, тренер.
 Бояринцев, Леонид Андреевич (род. 1982) — украинский футболист.
 Бояринцев, Митрофан Иванович (1894—1971) — русский военачальник, полковник, участник Первой мировой войны, деятель Белого движения.
 Бояринцев, Тимофей Алексеевич (1911—1943) — Герой Советского Союза.

См. также